Queluz est une ville brésilienne de l’État de São Paulo.
 Queluz est une ville portugaise dans la municipalité de Sintra.
 Queluz est une localité de Sao Tomé-et-Principe.